La Punition est un opéra en  un acte, musique de Luigi Cherubini, livret de Jean-Louis  Brousse-Desfaucherets, créé au théâtre Feydeau le  ; 
La Punition est un film documentaire de  de Jean Rouch, sorti en 1962 ;
La Punition est un film de Pierre-Alain Jolivet, sorti en 1973 ;
La Punition est un roman, deuxième tome de la trilogie d'Anne Rice Les Infortunes de la Belle au bois dormant.